«Харакири» — российская рок-группа из Санкт-Петербурга, образованная в июле 2007 года. За время существования коллектив выпустил пять полноценных альбомов, ряд синглов и концертных записей. 
Стиль музыки сами музыканты в шутку называют «готический регги». Это определение возникло в свете отсутствия четкой стилистической доминанты: в песнях коллектива можно встретить элементы поп-рока, метала, панка и альтернативы.

История группы

2007—2010 
Группа «Харакири» была образована 4 июля 2007 года поэтом Святославом Коровины и гитаристом Александром Каменским. Первый концерт состоялся уже в сентябре 2007 года на одной сцене с группами Ber-Linn, «Бешеные огурцы» и проектом участников группы «Враги» Iron Bee.
Менее, чем за год группа записала первый альбом «Нож уже заточен» и выступила на сцене СКК в одной связке с коллективами Пилот, Король и Шут и Пикник.
Осенью 2008 года «Харакири» стали победителями ежегодного фестиваля молодых исполнителей «Зёрна». 
В 2009 году коллектив представил сразу два альбома «Своеобразная мания» (в записи принимал участие музыкант легендарной арт-роковой группы «Джунгли» Марк Бомштейн) и «Утро всех» (издан Андреем Тропилло на лейбле АнТроп). Несколько песен с альбома «Утро всех» звучали по радио на FM-диапазоне.1 апреля 2009 года состоялся первый «Харакири-фест» — фестиваль, созданный группой, участниками которого могут стать дружественные коллективы и исполнители, показавшиеся интересными кому-то из музыкантов.
Летом 2010 года группа второй раз вошла в список участников крупнейшего петербургского рок-фестиваля Окна Открой и взяла гран-при на фестивале «Балтийский Берег». 
В том же году выходит в свет книга писательницы Юли Лемеш «Убить Эмо. Лето без Стаси». В одной из глав книги описывается концерт «Харакири», а главная героиня слушает песню «Война» с альбома «Своеобразная мания».

Осенью 2010 года вокалист коллектива Святослав Коровин становится лауреатом первой всероссийской поэтической премии «Послушайте» имени Велимира Хлебникова.

2011—2013 
В 2011 году группу покинул Александр Каменский (ушел в группу «Декабрь»), что в конечном итоге привело к фактическому распаду группы (последний концерт 11.11.11). 
Песня «Зима» с альбома «Утро всех» в марте 2011 года выходит на сборнике «Охота 31». 
17 декабря 2011 года под названием «Незаконнорожденный» в интернет был выложен недоделанный альбом «Страна должников».
В апреле 2013 при содействии гитариста дружественной команды Prodam Bentley Владимира Порохняка группа дала серию концертов, после которых коллектив вновь ушел в творческое подполье.

2014—2016 
В 2014 Александр Каменский уговорил Святослава Коровина вновь заняться «Харакири» и познакомил его с гитаристом Владиславом Марехиным и бас-гитаристом Алексеем Балашовым. В группу барабанщиком был взят ученик Александра «Поручика» Щиголева Сергей Орлов. Этим составом группа записала сингл «На Коленях».
Осенью 2014 на место Марехина пришел Сергей Семенков, ранее игравший в группе в период 2009—2011.
1 мая 2015 года группа представила мини-альбом «99 и 1/2». 
Летом 2015 года со своим вариантом песни Глеба Самойлова «Водка» группа вышла в финал конкурса кавер-версий песен группы The Matrixx.
 
 
По следам летнего концерта в клубе «Байконур» (Санкт-Петербург) «Харакири» выпускает концертный альбом «1/2 LIVE», на котором были опубликованы, в том числе, и новые, пока ещё не имевшие студийного воплощения, песни «Скважины», «Кто ты», «Хорошие новости» и «Про кота».В сентябре коллектив с успехом отыграл на фестивале «Рок-Сфера» в городе Петергоф, где группа продемонстрировала отличную форму и песни с новой программы.
В 2016 к группе присоединяется клавишник Жора Хвойный, коллектив занимается активной переаранжировкой нового материала с учетом нового для «Харакири» музыкального инструмента.
В октябре сразу две песни коллектива были презентованы на FM-станциях: «Глаза» на «Радио Маяк Псков» и «Космос» на радио «Иваново».
В конце осени группа приступила к записи очередного полноформатного альбома.

2017-наше время 
В мае 2017 года был выложен в свободный доступ интернет-сингл «Водка», содержащий кавер-версию песни Глеба Самойлова.
Летом 2017 года новая песня коллектива «Открытый космос» стартует на лучшей online радиостанции по версии Вcероссийской премии в области радиовещания RadioStation Awards «Свое радио» и ряде других станций, включая «Наше радио», также песня попадает в FM-эфиры Казахстана. Концертная премьера нового радиосингла состоялась на международном фестивале «Добрый рок» в городе Псков.. Второй радиосингл с нового альбома песня «Маленький принц» стартует в эфирах России и Казахстана в сентябре. Как и предыдущая — она возглавляет хит-парад «Свое радио». Третий радиосингл «Про кота» вышел 1 декабря. Уже в первую неделю после выхода он зазвучал на FM-радиостанциях России, Казахстана и Германии

. Под самый занавес 2017-го песня «Открытый космос» заняла второе место в итоговом хит-параде песен года на «Своё радио».
20.02.2018 компания Бомба-Питер выпускает сингл «Скважины».
16 апреля 2018 года выходит пятый номерной альбом "Миллиарды светил"
 
 
К концу мая 2018 песни группы звучат в FM-диапазоне в пяти странах: Россия, Норвегия, Казахстан, Испания, Германия.

Осенью 2020 начата работа над новым материалом.

11 февраля 2021 года выходит новая песня "Слишком долгая зима".

2 июля 2021 года - сингл "Весна - суперзвезда" из двух песен.

Участники группы

Основной состав 
 Святослав Коровин (вокал)
 Алексей Балашов (бас-гитара)
 Жора Хвойный (клавишные)
Александр Киселёв (гитара)
 Алексей Петров (барабаны)

Бывшие участники 
 Александр Каменский (гитара)
 Сергей Левицкий (гитара)
 Владимир Порохняк (гитара)
 Владислав Марехин (гитара)
 Сергей Семенков (гитара)
 Вячеслав Чульжанов (гитара)
 Дмитрий Яковлев (гитара)
 Владимир Бекяшев (гитара)
 Андрей Сорокин (бас-гитара)
 Артем Калошин (бас-гитара)
 Олег Ярославцев (бас-гитара)
 Дмитрий Левицкий (бас-гитара)
 Сергей Тулин (бас-гитара)
 Игорь Арсеньев (бас-гитара)
 Леонид Еселевич (барабаны)
 Савва Шулепов (барабаны)
 Алексей Петров (барабаны)
 Егор Кузьмин (барабаны)
 Леонид Дынзин (барабаны)
 Сергей Орлов (барабаны)
 Данил Корныльев (барабаны)
 Илья Хайрулин (барабаны)
 Алина Фаворская (барабаны)

Сессионные музыканты 
 Сергей Матвеев (перкуссия, альбом «Нож уже заточен» 2007)
 Марк Бомштейн (клавиши, альбом «Своеобразная мания» 2009)
 Иван Сковородкин (барабаны, живые концерты май-июль 2016, июль 2017)
 Александр Ермаков (гитара, живые концерты октябрь 2016)
 Андрей Балашов (бас-гитара, живые концерты февраль 2017)
Дмитрий Муканов (барабаны, живое выступление январь 2020)

Дискография

Номерные альбомы 
 Нож уже заточен (альбом 2007)
 Своеобразная мания (альбом 2009)
 Утро всех (альбом 2009)
 Незаконнорожденный (альбом 2011)
 Миллиарды светил (альбом 2018)

Мини-альбомы 
 99 и 1/2 (мини-альбом 2015)

Синглы 
 Они написали убийство (сингл 2009)
 XXXI (сингл 2011)
 На коленях (сингл 2014)
 Водка (сингл 2017)
 Скважины (сингл 2018)
 Слишком долгая зима (сингл 2021)
 Весна — суперзвезда (сингл 2021)

Концертные альбомы 
 Zерна (концертный альбом 2008)
 1/2 LIVE (концертный альбом 2015)

Сборники 
 Сделай сам (сборник лучших песен 2013)

Участие в сборниках 
 Охота-31 - песня "Зима" (2011)
 Нарисуй свою осень! - песня "Суперзвезда" (2021)
 Нас тупила зима - песня "Зима" (2021)

Иное 
 Ремиксы на песни включены в альбом "ДВА" группы "1909" (2021)

Примечания 

Группы альтернативного рока России